Petersianthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Petersianthus ingår i familjen Lecythidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Petersianthus